Ликинг има више значења:
 Округ Ликинг (Охајо), округ у америчкој савезној држави Охајо
 Ликинг (Мисури), град у америчкој савезној држави Мисури